Il doppio del torneo di tennis Quebec Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Frew McMillan che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Marty Riessen 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors /  Marty Riessen (finale)
 Bob Carmichael /  Frew McMillan (Campioni)

 Gerald Battrick /  Mark Cox (semifinali)
 Raymond Moore /  Onny Parun (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Quebec Open 1973